Benjamin Bathurst est un nom notamment porté par :
 Benjamin Bathurst (1692-1767), homme politique britannique, député ;
 Benjamin Bathurst (1784-1809), diplomate britannique, petit-fils du précédent, disparu de façon mystérieuse ;
 Benjamin Bathurst (1872-1947), homme politique britannique ;
 Benjamin Bathurst (1899-1979),  Bledisloe, avocat et lord britannique.